Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Jarvis en honor de James C. Jarvis.

 El primer  fue un destructor de la clase Paulding que entró en servicio en  1912, sirvió en la Primera Guerra Mundial y fue dado de baja en 1919. 
 El segundo  fue un destructor de la clase Bagley que entró en servicio 1937, sirvió  en la Segunda Guerra Mundial y se hundió en combate en agosto de 1942. 
 El tercer  fue un destructor de la clase Fletcher entró en servicio  en 1944, sirvió en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Fue transferido a la Armada Española en el año 1960.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos